121-я танковая бригада — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

Создание 
Сформирована 25 августа 1941 года на станции Кубинка в течение 12 часов на основе расформированной недоукомплектованной 63-й особой танковой бригады имени Наркомата среднего машиностроения.

Участие в боевых действиях 
В действующей армии с 27 августа 1941 года по 7 февраля 1943 года.

Участвовала в Рославльско-Новозыбковской наступательной операции, всю 1-ю половину сентября вела кровопролитные бои в составе 50-й армии против 34-й пехотной дивизии, понеся большие потери в технике. Во 2-й половине сентября участвовала в контрударе оперативной группы Ермакова у г. Глухов. С 30 сентября 1941 года участвовала в Орловско-Брянской операции 1941 года, в обороне города Рыльск. В начале ноября 1941 года вела бои под посёлком Теплое, во 2-й половине ноября держала оборону в районе Ефремова, где потеряла оставшиеся танки.  

В ноябре-декабре 1941 года остатки 141-й танковой бригады, погибшей во время Орловско-Брянской операции, направлены на доукомплектование 121-й танковой бригады

После переформирования с 20 февраля до середины апреля 1942 года вела бои южнее г. Барвенково. В составе 9-й армии участвовала в Харьковской операции 1942 г., где потеряла все свои танки. После переформирования с июля 1942 года постоянно участвует в Сталинградской битве, в т.ч. в операциях "Уран" и "Кольцо", за время боев несколько раз полностью обновила танковый парк, настолько велики были потери в танках

Преобразование 
07.02.1943 года приказом НКО № 58 121-я танковая бригада за мужество и стойкость, дисциплину и организованность, проявленное воинское мастерство и героизм личного состава преобразована в 27-ю гвардейскую танковую бригаду.

Факты о бригаде 
 В феврале - марте 1942 г. в 121-й танковой бригаде применялось несколько огнемётных танков ОТ-34
 В этой бригаде с февраля по март 1942 года были захвачены и активно использовались до июня 1942 г. 5 трофейных танков: 3 Pz Kpfw III и 2 Pz Kpfw IV.
 В этой бригаде воевали танки Челябинский колхозник, построенные на Урале на средства колхозников Челябинской области.
 121-я бригада 26.01.1943 года замкнула окружение в ходе Операции Кольцо. Северо-западнее Мамаева кургана на месте смычки установлен танк № 18 «Челябинский колхозник» 121-й танковой бригады.

Полное название 
121-я танковая бригада имени Наркомата среднего машиностроения

Подчинение 
 Брянский фронт, оперативная группа генерала Ермакова — на 01.10.1941 года
 Юго-Западный фронт, фронтовое подчинение — на 01.01.1942 года
 Южный фронт, фронтовое подчинение — на 01.04.1942 года
 Южный фронт, 37-я армия — на 01.07.1942 года
 Юго-Западный фронт, 1-я гвардейская армия — с 09.08.1942 по 18.08.1942.
 Сталинградский фронт, 1-я гвардейская армия — с 19.08.1942 по 30.09.1942.
 Донской фронт, 1-я гвардейская армия — с 01.10.1942 по 15.10.1942.
 Донской фронт, фронтовое подчинение — на 01.01.1943 года
 Донской фронт, 21-я армия — на 26.01.1943 года

Оснащение техникой 
 на 26.08.1941 — 94 танка, в том числе 7 КВ-1, 22 Т-34, 65 Т-26 
 на 20.09.1941 — 73 танка, в том числе 6 КВ, 17 Т-34, 50 Т-26
 на 25.09.1941 — 70 танков, в том числе 6 КВ, 18 Т-34, 46 Т-26 
 на 01.11.1941 — 14 танков в том числе 7 Т-34, 7 Т-26.
 на 09.02.1942 — 46 танков, в том числе 10 КВ, 16 Т-34, 20 Т-60
 на 13.05.1942 — 44 танка, в том числе 9 КВ, 12 Т-34, 20 Т-60, 2 Pz Kpfw III, 1 Pz Kpfw IV 
 на 17.06.1942 — 50 танков, в том числе 10 КВ, 20 Т-34, 20 Т-60 
 на 18.09.1942 — 33 танка, в том числе 32 Т-34, 1 Т-70 
 на 15.10.1942 — 40 танков, в том числе 8 КВ, 19 Т-34, 3 Т-70, 9 Т-60, 1 Т-40
 на 05.11.1942 — 42 танка, в том числе 10 КВ, 14 Т-34, 9 Т-70, 8 Т-60, 1 Т-40 
 на 24.01.1943 — 45 танков, все — Т-34

Состав на 25 августа 1941 г. 
 Управление бригады
 Рота управления
 Разведывательная рота
 121-й танковый полк 
 Моторизованный стрелковый батальон
 Противотанковый дивизион
 Зенитный дивизион
 Автотранспортная рота
 Ремонтная рота
 Санитарный взвод

Командование

Командиры бригады 
 Радкевич, Николай Николаевич (01.08.1941 — 15.07.1942), полковник
 Невжинский, Михаил Васильевич (16.07.1942 — 07.02.1943), подполковник

Военные комиссары (с 09.10.1942 зам командира по политчасти) 
 Плотников Н. И. (25.08.1941 — 17.09.1942) батальонный комиссар
 Дровицын З. А. (17.09.1942 — 07.02.1943) старший батальонный комиссар (с 15.11.1942 подполковник)

Воины бригады 
   Якубовский, Иван Игнатьевич, с 3 января до марта 1942 года заместитель командира бригады (14 декабря – 28 декабря 1941 г. командир 121-го танкового полка в составе бригады), впоследствии 1-й заместитель министра обороны СССР и главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами стран Варшавского договора. Дважды Герой Советского Союза (награждён не в составе бригады).
   Адильбеков, Галий Адильбекович, с 27 марта до осени 1942 года заместитель командира бригады (21 ноября – 14 декабря 1941 г. командир 121-го танкового полка в составе бригады), впоследствии: осенью 1942-го г. командир 47-й отдельной танковой бригады, командир 47-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва. Погиб на Букринском плацдарме при освобождении Киева 21-го октября 1943 г. Награждён: орденом Красного Знамени за бои под Витебском и Трубчевском, участие в контрнаступлении в сентябре 1941 г. (13.02.1942 награждён в составе бригады), орденом Красного Знамени (1943 г. посмертно), медалью «За оборону Сталинграда» (1943).

Ссылки 
 Справочник
 История 121-й танковой бригады
 121-я танковая бригада на сайте Танковый фронт

Литература 
 Якубовский И. И. Земля в огне. — М., Воениздат, 1975.

См. также 
 Т-34 № 18 «Челябинский колхозник» — танк-памятник на месте соединения частей 21-й и 61-й армий (Мамаев курган, Волгоград)

Примечания 

Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Участники Орловско-Брянской операции
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году